Lolenga Mock (født 22. april 1972 i Kinshasa i Zaïre) er en dansk-congolesisk professionel bokser, der bokser som freelancer med en manager kontrakt hos MTK Global. 

Han har tidligere bokset for den danske promotor Mogens Palle igennem en længere periode. Fra 2015-2018 var han tilknyttet den danske stald Danish Fight Night efter at have skrevet kontrakt med Mogens Palle og den tidligere bokser Brian Nielsen.

Han har været regerende IBA-verdensmester i Supermellemvægt siden den 18. maj 2019.    

Han har som professionel tre gange vundet EBU's Europa Unions-titel i Supermellemvægt. Derudover har han vundet East & Central African Professional Boxing Federation og WBO Interkontinental-titlerne i Supermellemvægt, samt EBA-europamestertitlen i Letsværvægt.

Professionelle kampe

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Boksere fra Danmark